Amsterdam Zuid – Dworzec Południowy w Amsterdamie
 Bruxelles Midi – Dworzec Południowy w Brukseli
 Budapest Déli – Dworzec Południowy w Budapeszcie
 Boston South Station – Dworzec Południowy w Bostonie 
 Charleroi-Sud – Dworzec Południowy w Charleroi
 Chemnitz Süd – Dworzec Południowy w Chemnitz
 Dorchester South – Dworzec Południowy w Dorchester
 Frankfurt (Main) Südbahnhof – Dworzec Południowy we Frankfurcie nad Menem
 Grenchen Süd – Dworzec Południowy w Grenchen
 Guangzhou Południe – Dworzec Południowy w Guangdong
 Kaliningrad Passażyrskij  - Dworzec Południowy (ros. Калининград-Пассажирский lub Южный вокзал – Jużnyj Wokzał) w Królewcu
 Köln Südbahnhof – Dworzec Południowy w Kolonii
 La Louvière-Sud – Dworzec Południowy w La Louvière
 Örebro södra – Dworzec Południowy w Örebro
 Pekin Południowy – Dworzec Południowy w Pekinie
 Piwdennyj Wokzał – (ukr. Південний вокзал) –  stacja metra w Charkowie
 Recklinghausen Süd – Dworzec Południowy w Recklinghausen
 Sosnowiec Południowy – Dworzec Południowy w Sosnowcu
 Stockholms södra – Dworzec Południowy w Sztokholmie
 Warszawa Południe – nieistniejący Dworzec Południowy Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej w Warszawie (d. Warszawa Szopy)
 Wien Südbahnhof – Dworzec Południowy w Wiedniu

Zobacz też 
 Dworzec Wschodni